Office national de la protection civile peut désigner :
 Office national de la protection civile, l'Office national de la protection civile de Côte d'Ivoire ;
 Office national de la protection civile, , l'Office national de la protection civile de Tunisie.

Protection civile